Волко́нское — село в Козельском районе Калужской области. Является административным центром сельского поселения «Село Волконское».

Расположено примерно в 13 км к юго-западу от города Козельска, на одном из притоков реки Жиздры.

История 
Люди селились на этом месте издавна, чему свидетельствуют древнее городище на берегу реки Лукосны и курганы вокруг села, относящиеся к IV—VII, VIII—X векам.

В XV—XVII веках здесь располагалось имение князей Волконских, которые упоминались в разрядной книге как защитники береговой линии обороны. 

В 1771 году на средства помещика П. С. Хлопова в селе была выстроена каменная Владмирская церковь. 
В 1780 году усадьбой владел Н. И. Бестужев-Рюмин, затем — Еропкины, И. Хлопов (1802), И. Г. Воейков (1811), М. Ф. Майдич, А. Я. Денибеков (1850), П. Н. Карпов (1860).

К 1859 году в селе насчитывалось 50 дворов. В 1861 году оно вошло в Меренищенскую волость Козельского уезда Калужской губернии.

Население

Примечания 

Населённые пункты Козельского района